Andrzej Nadolski (1921-1993) – historyk i archeolog
 Bogusław Nadolski (ur. 1933) – ksiądz katolicki, liturgista
 Bronisław Nadolski (1903-1986) – filolog
 Helmut Nadolski – kontrabasista jazzowy
 Jerzy Nadolski (1885-1940) – pułkownik wojska polskiego
 Otto Nadolski (1880-1941) – inżynier hydrotechnik
 Przemysław Nadolski (ur. 1970) – historyk, archiwista
 Samuel Stanisław Nadolski (1590-1655) – kasztelan i rotmistrz
 Zbigniew Nadolski (ur. 1967) – biegacz długodystansowy